O francolim-de-nahan (Francolinus nahani, sinónimas Ptilopachus nahani e Pternistis nahani)   é uma espécie de ave da família Phasianidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: República Democrática do Congo e Uganda.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Phasianidae
Aves descritas em 1905